Джавит Халити (; , ) — косовский политик.

Биография 
Халити изучал албанский язык и литературу в университетах Приштины и Тираны. Он был активистом движения за независимость Косова, эмигрировал в 1987 году в Швейцарию. Он принимал активное участие в борьбе косовских албанцев и был соучредителем Армии освобождения Косова (АОК). Он был одним из делегатов на мирных переговорах в Рамбуйе (Франция). После Косовской войны, он стал членом Демократической партии Косова во главе с Хашимом Тачи. Халити является членом Ассамблеи Косова.

Ссылки 
 Kosovo Assembly
 Elsie, Robert. Historical Dictionary of Kosovo (2010).

Политики Республики Косово
Персоналии по алфавиту